Drottninggatan är ett vanligt gatunamn i många svenska städer och andra tätorter. Gatunamnet uppstod på 1600-talet, och gavs då åt gator i Göteborg, Gävle, Karlshamn, Karlskrona, Norrköping, Stockholm och Uppsala. Vid 1800-talets mitt hade antalet städer med detta gatunamn utökats med Alingsås, Eskilstuna, Marstrand och Uddevalla.

Bland gator med namnet Drottninggatan finns:
 Drottninggatan, Boden
 Drottninggatan, Gävle
 Drottninggatan, Göteborg
 Drottninggatan, Helsingborg
 Drottninggatan, Malmö
 Drottninggatan, Norrköping
 Drottninggatan, Stockholm
 Drottninggatan, Uppsala
 Drottninggatan, Örebro
 Drottninggatan, Västerås